Лисаковский:
 Лисаковский, Анатолий Иванович (1947—1982) — советский футболист.
 Лисаковский, Андрей Анатольевич (род. 1975) — украинский футболист, футбольный арбитр.